

Anno 
 1962 – (MCMLXII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1962 a.C.

Matematica 
 1962 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1962 Dunant – asteroide della fascia principale del sistema solare